Barberton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Barberton, Western Australia, ort, Moora,

Sydafrika 

 Barberton, Sydafrika, kommunhuvudort, Mpumalanga, Ehlanzeni District,

USA 

 Barberton, Ohio, ort, Summit County, 
 Barberton, Washington, ort, Clark County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar